Старосельский сельский округ

Брянская область 

 Старосельский сельский административный округ Унечского района

Смоленская область 

 Старосельский сельский округ Сафоновского района